Станислав Стефанович Синявский (13 марта 1947— 09 июля 2011) — советский и российский архитектор.

Биография 
Работал главным архитектором ОАО «Ростовгражданпроект».

Синявский внёс большой вклад в градостроительное развитие Ростова-на-Дону.

При его участии велась разработка нынешнего Генерального плана города, проектирование застройки Северного жилого массива, Левенцовки, жилого поселка «Три сквера».

Умер в 2011 году.

Награды 
 Почётный архитектор России.

Память 
 В Ростове-на-Дону на ул. Большой Садовой 71/18 С. С. Синявскому установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 В Ростове увековечат имя известного архитектора
 Заставляет инвесторов скупать участки в пригородах